Jay Mohr
 2971 Mohr
 Círculo de Mohr
 Christian Otto Mohr
 65675 Mohr-Gruber
 Karl Friedrich Mohr
 Mohr (foguete)

Desambiguação